Kent Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kent Township (Illinois)
 Kent Township (Indiana)
 Kent Township (North Dakota)
 Kent Township (South Dakota)